Eremin è un cognome russo derivato dal nome Yarema (abbreviazione di Yeremey).

Persone
Alexey Eremin (1919-1998) – pittore , artista del Popolo della RSFSR 
Alexis Eremin (1915 – ? ) – calciatore sovietico
Alexei Ustsinovich Eremin (1911-1977) – eroe dell'Unione Sovietica
Boris Dmitrievich Eremin (1915-1941) – eroe dell'Unione Sovietica 
Boris L. Eremin (1957) – esperto russo in pubblicità e pubbliche relazioni, capo redattore di "Advisor" 
Boris Eremin (1913-2005) – Tenente Generale, eroe dell'Unione Sovietica 
Vitaly Abramovich Eremin (1941) – giornalista russo , insegnante e scrittore
Vladimir A. Eremin (1950) – attore russo, presentatore TV
Dmitry Eremin (1973) – giocatore russo di futsal
Dmitri Ivanovich Eremin (1904-1993) – scrittore e poeta russo
Ivan A. Eremin (1921-1991) – eroe dell'Unione Sovietica
Ivan Ye Eremin (1924-1976) – eroe dell'Unione Sovietica 
Ivan Eremin (1933) – matematico russo, accademico
Igor A. Eremin (1934-1983) – poeta russo, giornalista, membro dell'Unione degli scrittori sovietici
Igor Petrovich Eremin (1904-1963) – critico letterario russo sovietico, studioso di letteratura antica russa e ucraina 
Michail Erëmin (1968-1991) – portiere di calcio russo del CSKA Mosca
Mikhail Eremin (1920-1945) – eroe dell'Unione Sovietica
Mikhail Eremin (1937) – poeta russo 
Oleg A. Eremin (1967) – ex calciatore russo 
Sergei Eremin (1903-1975) – trombettista russo
Stanislav Erëmin (1951) – ex giocatore e allenatore di basket della Russia 
Yuri I. Eremin (1944) – regista teatrale e scrittore russo

Toponimo 
Eremin – villaggio nella regione di Brjansk